Panamerikanische Kongress steht für:
 Panama-Kongress, vom 22. Juni bis 15. Juli 1826 in Panama
 Panamerikanischer Kongress (1848), von Dezember 1847 bis März 1848 in Lima
 Panamerikanischer Kongress (1857), vom 15. September 1856 bis 3. Juni 1857 in Santiago de Chile
 Panamerikanischer Kongress (1865), vom 14. November 1864 bis 13. März 1865 in Lima

Panamerikanische Konferenz (in Folge) steht für:
 1. Panamerikanische Konferenz (1889), vom 2. Oktober 1889 bis 19. April 1890 in Washington
 2. Panamerikanische Konferenz (1901), vom 21. Oktober 1901 bis 1. Februar 1902 in Mexiko
 3. Panamerikanische Konferenz (1906), in Rio de Janeiro
 4. Panamerikanische Konferenz (1910), in Buenos Aires
 5. Panamerikanische Konferenz (1923), in Santiago de Chile
 6. Panamerikanische Konferenz (1928), in La Habana
 7. Panamerikanische Konferenz (1933), in Montevideo
 8. Panamerikanische Konferenz (1938), in Lima
 9. Panamerikanische Konferenz (1948), in Bogotá
 10. Panamerikanische Konferenz (1954), in Caracas

Siehe auch:
 Panamerikanismus
 Amerika-Gipfel